Варао (или варау):

 Варао — индейский народ в Венесуэле и Гайане.
 Варао — язык народа варао.